Le Chrysler Town & Country est le nom donné à deux modèles commercialisés par la marque Chrysler :
 Chrysler Town & Country (1941-1988).
 Chrysler Town & Country (1988-2016).

Town & Country
Homonymie d'automobile